Název Montefiorino může označovat:
 Montefiorino – město v severní Itálii.
 Partyzánská republika Montefiorino – státní útvar existující v roce 1944.